Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Tabares che ha battuto in finale Luiz Mattar 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (finale)
 Horacio de la Peña (secondo turno)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 Mario Tabares (Campione)
 Christian Miniussi (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Marcos Hocevar (secondo turno)
 Cristian Araya (terzo turno)

 Mario Tabares (semifinali)
 Dácio Campos (secondo turno)
 Fernando Roese (semifinali)
 Juan Antonio Pino Pérez (terzo turno)
 Michele Fioroni (terzo turno)
 Marcelo Hennemann (primo turno)
 Jaime Oncins (quarti di finale)
 Ivan Kley (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1989